schaamluis of platluis, een luis die op dik, menselijk haar leeft
een plat dak
kolblei, een vis die op brasem lijkt en behoort tot de orde van de karperachtigen
platje (vissersschip), benaming die gebruikt werd voor een groep van platboomde typen zeilschepen voor de zoetwatervisserij
Gatso 1500 Barchetta, een door de Nederlandse coureur Maus Gatsonides gebouwde open sportwagen uit 1949, bijgenaamd Platje;
rond, open plekje
slimmerdje
ondiepe heideplas

Personen met de achternaam Platje
Adri Platje (1946), een Nederlands ondernemer, tevens schrijver en spreker over projectmanagement
Maarten Platje (1967), een Nederlands schilder van luchtvaart- en vooral zeevaartstukken
Melvin Platje (1988), een Nederlands profvoetballer, anno 2009 voetballend bij FC Volendam
Wies Platje, een Nederlands historicus en officier b.d. van de Nederlandse marine, o.a. bij de inlichtingendienst

zie ook
Plat